Mišmaš lahko pomeni:

 Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska atletinja (roj. 1994);
 Pekarna Mišmaš, pravljica Svetlane Makarovič.